Зыкунов — русская или белорусская фамилия. Происходит от слова «зыкать» или «зычать», или «зыкнуть» — издавать гулкий, звонкий, громкий, шумный звук. Зыкун, зыкунья, зыкуша — в значении крикун, крикунья, крикуша; фамилия имеет женскую форму Зыкунова.

Известные носители:
 Зыкунов, Владимир Александрович — российский учёный-физик, доктор физико-математических наук.
 Зыкунов, Иван Павлович (1900—?) — советский военачальник, дивизионный комиссар, начальник отдела руководящих партийных органов политуправления ПВО РККА.
 Зыкунов, Николай Петрович — старший оператор промышленного свиноводческого комплекса «Кузнецовский» совхоза-комбината имени 50-летия СССР Московской области, лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники (1974).

 Зыкунова

См. также 
 Зыков
 Зыковы
 Зыково
 Зыкина
 Крикунов
 Рыкунов

Примечания